Пистолькорс:

 Пистолькорс — дворянский род.
 
 Пистолькорс, Карл Васильевич (1798—1876) — генерал-лейтенант, Бобруйский комендант.
 Пистолькорс, Отто Фридрих (1754—1831) — офицер, земельный советник, посланник Лифляндского рыцарства в Петербурге, автор статей по экономике и ботанике.